|-
| 164601 - || 1123 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 164602 - || 1301 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 164603 - || 1422 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 164604 - || 2054 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 164605 - || 4097 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 164606 - || 3167 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 164607 - || 3273 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 164608 - || 3307 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 164609 - || 3829 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 164610 - || 3840 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 164611 - || 4066 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 164612 - || 5693 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 164613 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 164614 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 164615 - ||  || 3 septembrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 164616 - ||  || 30 noiembrie 1986 ||  || , 
|-
| 164617 ||  || 13 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 164618 - ||  || 8 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164619 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 164620 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 164621 - ||  || 24 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164622 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 164623 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 164624 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 164625 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 164626 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 164627 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 164628 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 164629 - ||  || 11 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164630 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 164631 - ||  || 12 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164632 - ||  || 3 septembrie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 164633 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164634 - ||  || 28 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164635 - ||  || 28 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164636 - ||  || 29 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164637 - ||  || 4 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164638 - ||  || 29 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164639 - ||  || 29 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164640 - ||  || 5 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164641 - ||  || 29 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164642 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164643 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164644 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164645 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164646 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164647 - ||  || 20 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164648 - ||  || 21 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164649 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164650 - ||  || 21 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164651 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164652 - ||  || 15 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164653 - ||  || 19 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164654 - ||  || 14 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164655 - ||  || 22 aprilie 1996 || Haleakala || 
|-
| 164656 ||  || 15 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 164657 - ||  || 5 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164658 - ||  || 7 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164659 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164660 - ||  || 13 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164661 ||  || 17 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 164662 - ||  || 13 octombrie 1996 ||  || , 
|-
| 164663 ||  || 5 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 164664 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164665 - ||  || 5 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164666 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164667 - ||  || 11 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164668 - ||  || 2 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 164669 - ||  || 10 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164670 ||  || 3 decembrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 164671 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164672 - ||  || 14 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164673 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164674 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164675 - ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164676 - ||  || 2 martie 1997 ||  || 
|-
| 164677 - ||  || 8 aprilie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 164678 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164679 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 164680 - ||  || 5 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 164681 - ||  || 27 mai 1997 || Caussols || 
|-
| 164682 - ||  || 1 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164683 - ||  || 5 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164684 - ||  || 7 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164685 - ||  || 7 iunie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 164686 - ||  || 26 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164687 - ||  || 26 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164688 - ||  || 21 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 164689 - ||  || 23 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164690 - ||  || 23 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164691 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164692 - ||  || 4 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164693 - ||  || 11 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164694 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164695 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164696 - ||  || 23 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 164697 - ||  || 28 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164698 - ||  || 26 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 164699 - ||  || 5 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 164700 - ||  || 6 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-